Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2018 de l’Open d'Australie qui est disputé du 17 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Contexte 
En double messieurs, Łukasz Kubot et Marcelo Melo, numéros 1 mondiaux de la discipline, apparaissent comme les plus sérieux prétendants au titre. Mais ils devront se confronter à leurs dauphins Henri Kontinen et John Peers, tenants du titre et vainqueurs du dernier Masters en novembre dernier, ainsi que d'Oliver Marach et Mate Pavić, déjà titrés à deux reprises depuis le début de la saison.

Pendant le tournoi 
Déjà présent à Brisbane début janvier, Lleyton Hewitt sort de sa retraite pour disputer le double au côté de son ancien partenaire Sam Groth, qui fera ses adieux au circuit à l'issue du tournoi. Les deux Australiens se qualifient pour les quarts de finale où ils disputent leur dernier match face à Juan Sebastián Cabal et Robert Farah.

Au  tour, les tenants du titre et numéros 2 mondiaux Henri Kontinen et John Peers sont éliminés par Radu Albot et Chung Hyeon, respectivement classés à la  et  place mondiale en double. C'est également le cas des têtes de série  Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, sortis par Hans Podlipnik-Castillo () et Andrei Vasilevski (), alors qu'ils menaient 5-1 dans le jeu décisif du dernier set et se sont procuré une balle de match. Même désillusion pour les têtes de série  Jamie Murray et Bruno Soares, battus par la légende de 44 ans Leander Paes et son partenaire Purav Raja, ainsi que pour les numéros 3 mondiaux Jean-Julien Rojer et Horia Tecău, défaits par Sam Groth et Lleyton Hewitt.

Le Japonais Ben McLachlan,  mondial en double, avec son partenaire Jan-Lennard Struff, atteint les 1/2 finales pour sa première participation à un tournoi du Grand Chelem. Ils créent l'exploit en battant en 1/4 de finale les numéros 1 mondiaux Łukasz Kubot et Marcelo Melo. Il devient le premier Japonais à atteindre le dernier carré d'un Majeur depuis Kōsei Kamo et Atsushi Miyagi en 1955.

Lauréats 
Oliver Marach et Mate Pavić remportent leur  ensemble en battant en finale Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Ils décrochent leur  titre de la saison après Doha et Auckland et restent invaincus depuis le  janvier (14 victories pour 0 défaites).

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 10,9 % par rapport à l'édition 2017.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2018
Tennis en Australie en 2018
Open Australie Double messieurs
Tennis en janvier 2018